|-
| 126801 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126802 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126803 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126804 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126805 - || || 9 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126806 - || || 12 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126807 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126808 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126809 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126810 - || || 10 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126811 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126812 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126813 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126814 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126815 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126816 - || || 11 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126817 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126818 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126819 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126820 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126821 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126822 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126823 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126824 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126825 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126826 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126827 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126828 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126829 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126830 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126831 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126832 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126833 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126834 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126835 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126836 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126837 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126838 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126839 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126840 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126841 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126842 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126843 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126844 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126845 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126846 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126847 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126848 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126849 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126850 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126851 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126852 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126853 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126854 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126855 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126856 - || || 14 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126857 - || || 11 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126858 - || || 15 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126859 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126860 - || || 10 de març, 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 126861 - || || 13 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 126862 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126863 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126864 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126865 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126866 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126867 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126868 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126869 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126870 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126871 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126872 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126873 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126874 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126875 - || || 11 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126876 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126877 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126878 - || || 12 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126879 - || || 14 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126880 - || || 14 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126881 - || || 10 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126882 - || || 11 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126883 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126884 - || || 13 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126885 - || || 15 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126886 - || || 15 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126887 - || || 2 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126888 - || || 5 de març, 2002 || Catalina || CSS
|-
| 126889 - || || 6 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126890 - || || 6 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126891 - || || 9 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126892 - || || 9 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126893 - || || 9 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126894 - || || 9 de març, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126895 - || || 9 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126896 - || || 9 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126897 - || || 9 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126898 - || || 9 de març, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 126899 - || || 10 de març, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 126900 - || || 9 de març, 2002 || Palomar || NEAT
|-
6